Nii Lamptey – ex calciatore ghanes
 Peter Lamptey – ex calciatore ghanese
 Tariq Lamptey – calciatore inglese